O Instituto Maranhense de Ensino e Cultura é uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, autorizada pelo Ministério da Educação sob o número de sigla 3785 e ato regulatório nº 1.096. Foi fundada em São Luís do Maranhão no dia 30 de maio de 2006; é mantida pela Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - entidade ligada ao Grupo Objetivo.

O IMEC funciona atualmente em conjunto com o Colégio Batista Daniel de La Touche. A instituição possui 20 turmas com cursos de graduação nas seguintes áreas do conhecimento:

 Administração;
 Direito;
 Ciências Contábeis;
 Publicidade e Propaganda;
 Turismo.

Instituições de ensino superior do Maranhão
Educação em São Luís (Maranhão)
Grupo Objetivo